Khomoutov (masculin ; ) ou Khomoutova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Khomoutov (1961), joueur de hockey sur glace russe.
 Ivan Khomoutov (1985-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe